Уэлага ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вегас-дель-Алагон. Занимает площадь 11 км². Население — 197 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 85 км.

Покровителем города считается святой Перикин.

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса